Вуянчич:

 Вуянчич, Василие — Народный герой Югославии.
 Вуянчич, Душан — Народный герой Югославии.